Михаил Михайлович Майо́ров (1906—1993) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1962).

Биография 
Родился 5 (18 ноября) 1906 года в Туле. В 1926—1930 годах учился в ЦЕТЕТИСе. В 1930—1936 годах актёр МХАТ. С 1936 года актёр ЦТКА. В 1950—1956 годах депутат Дзержинского райсовета депутатов трудящихся Москвы и член комиссии культпросветработников Дзержинского райкома КПСС.

Умер 23 февраля 1993 года. Похоронен на Даниловском кладбище.

 Сын — Майоров, Андрей Михайлович (1934—2020) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1997).

Творчество

Роли в театре 

 «В овраге» по А. П. Чехову — Анисим Цибукин (МХАТ)
 «Чудак» А. Н. Афиногенова — Борис Волгин (МХАТ)
 «Падь Серебряная» Н. Ф. Погодина — Бахметьев, Черкасов
 «Фронт» А. Е. Корнейчука — Сергей Горлов
 «Южный узел» А. А. Первенцева — Обух
 «Лётчики» Л. Д. Аграновича — Друнин
 «На той стороне» А. А. Барянова — Игнатьев
 «Крепость над Бугом» по С. С. Смирнову — Морозов
 «Флаг адмирала» А. П. Штейна — английский дипломат Уорд
 «Учитель танцев» Лопе де Вега — Вальдалино
 «Обрыв» И. А. Гончарова — Борис Павлович Райский
 «Средство Макропулоса» К. Чапека — Ярослав Прус
 «Всеми забытый» Н. Хикмета — Доктор

 Фильмография 

  — Ленин в Октябре — шофёр Григорий Тимофеев
  — Аринка — начальник дороги
  — Кутузов — адъютант Н. Н. Раевского
  — Поединок — капитан медицинской службы
  — Секретная миссия — немецкий коммунист
  — Учитель танцев — Вандолино
  — Застава в горах — полковник
  — Опасные тропы — Майборода
  — В квадрате 45 — полковник Щербаков
  — Четверо — Андрей Ильич Хорьков, ученый, вирусолог-иммунолог
  — Повесть пламенных лет — Майор Величко; Пять дней, пять ночей — генерал
  — Выстрел в тумане — генерал; Коротко лето в горах — Устинович
  — Банкир — Роман Степанович Круча
  — Дом и хозяин — Агеев
  — Какая у вас улыбка — старый фотограф; Ответная мера — Виктор Петрович Фёдоров
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — коллекционер
  — Орфей опускается в ад — Джейб Торренс

Награды и премии 
 народный артист РСФСР (14.12.1962)
 заслуженный артист РСФСР (8.4.1954)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли английского посла Уорда в спектакле «Флаг адмирала» А. П. Штейна
 два ордена Трудового Красного Знамени (27.10.1967; 17.3.1980)

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 2: И-М. — М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2008
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Выпускники ГИТИСа
Похороненные на Даниловском кладбище